Магомедов, Гусейн:
 Магомедов, Гусейн Магомед оглы (род. 1968) — азербайджанский футболист.
 Магомедов, Гусейн Магомедсаламович (род. 1997) — российский боксёр.